Летняя Универсиада 1965 — IV летняя Универсиада, проходившая в Будапеште (Венгрия) с 20 по 30 августа 1965 года. В универсиаде приняли участие 1729 спортсменов из 32 стран.

Виды спорта на летней Универсиаде 1965 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 9 видам спорта.
 Баскетбол
 Водное поло
 Волейбол
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Спортивная гимнастика
 Теннис
 Фехтование

Медальный зачёт 

|- style="background:#ccccff"
||1|| Венгрия||16 ||8|| 14|| 38
|-
||2||||14 ||26 ||16|| 58
|-
||3|||| 14|| 10 ||9 ||33
|-
||4|||| 7||  0 || 3 ||10
|-
||5||||6 || 2 ||1 ||9
|-
||6|||| 4 ||2 ||5|| 11
|-
||7|||| 4|| 4 ||3 ||11
|-
||8|||| 2 ||3 ||3 ||8
|-
||8|| Румыния|| 2 ||3 ||3 ||8
|-
||10|||| 1|| 4|| 4 ||9
|-
||11|||| 1 ||1 ||3|| 5
|-
||12|| Болгария|| 1 ||1|| 1|| 3
|-
||13|||| 1 ||0 ||3 ||4
|-
||14|||| 1 ||0 ||1 ||2
|-
||15|||| 0 ||3|| 2|| 5
|-
||16|||| 0|| 3|| 1 ||4
|-
||17||||0|| 2 ||0 ||2
|-
||18|||| 0|| 0|| 1|| 1
|}

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU